Министерство юстиции Канады — следит, чтобы канадская система правосудия органов юстиции и прокуратуры оставалась справедливой, доступной и эффективной. Министерство также представляет Канадское правительство в юридических вопросах. Почти все юристы в федеральном правительстве работают в Министерстве юстиции и направляются для управления правовых дел других министерств и ведомств.

Генеральный прокурор и Министр юстиции являются единой должностью.

Структура 
 Министр юстиции и генеральный прокурор
 Заместители министра
 Первый заместитель министра
 Старший советник генерального прокурора
 Генеральный директор корпоративного секретариата
 Директор по аудиту и менеджменту
 Исполнительный директор Бюро стратегического планирования и управления эффективностью
 Директор государственной службы обвинений Канады
 Помощник заместителя генерального прокурора, по делам аборигенов
 Помощник заместителя генерального прокурора, судебные разбирательства
 Помощник заместителя генерального прокурора, Налоговое право
 Помощник заместителя генерального прокурора по делам гражданства, иммиграции и общественной безопасности
 Помощник заместителя министра, Центральной Портфолио агентства
 Помощник заместителя министра государственной юридической группы
 Старший помощник заместителя министра по групповой политике
 Помощник заместителя министра, корпоративные услуги
 Главный советник по вопросам законодательства
 Старший региональный директор Атлантического регионального бюро
 Старший региональный директор регионального бюро Онтарио
 Старший региональный директор регионального бюро Квебека
 Старший региональный директор регионального бюро прерий
 Старший региональный директор Северной области
 Генеральный директор по коммуникациям

Ссылки 
 Официальный сайт

Канадские федеральные министерства и агентства
Кана